KK est un sigle pour :
  (société par actions de droit japonais),
 Košarkarski Klub, ou club sportif, en slovène (KK Olimpija), 
 KK Records, un label belge éditant notamment Front Line Assembly,

KK est un code pour :
 le kazakh selon la norme ISO 639-2
 Atlasjet Uluslararasi Havacilik (Turquie), selon soit la liste des codes AITA des compagnies aériennes,

KK est également une marque de chocolats suédois.

KK sont également les initiales de Kourtney, Kim et Khloe (Kardashian-Odom par alliance avec son mari le basketteur Lamar Odom), membre de la famille Kardashian dont le père Robert Kardashian est célèbre pour avoir été l'avocat de OJ Simpson lors de son procès.

KK signifie également « OK,  » dans le langage Internet.

kK est, en sciences quantitatives, le symbole international du kilokelvin, soit mille kelvins ; la casse des caractères est ici particulièrement importante.

k.k. signifiait kaiserlich und königlich sous l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire Impérial et Royal, référant directement à l'Empire d'Autriche et au Royaume de Hongrie.

Le pain KK  a été le surnom donné au Kriegskartoffelbrot, un pain de guerre allemand à base de pommes de terre. 

K.k Keyssi Kebbi est un artiste international. 

En musique classique, Kk. ou K., la numérotation de Kirkpatrick pour identifier les sonates de Scarlatti.

KK est le surnom donné à Jesperi Kotkaniemi, un joueur professionnel de hockey sur glace

Code